MASM peut faire référence à :
 Agence mongole pour la standardisation et la métrologie (en anglais, , MASM), organisme officiel de normalisation de Mongolie créé en 1953 et membre de l'ISO ;
 Microsoft Macro Assembler, un assembleur pour processeur x86 créé en 1981 et développé par la compagnie Microsoft.